Зиммерн (нем. Simmern) — топоним.

 Зиммерн — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Зиммерн — город в Германии, районный центр, расположен в земле Рейнланд-Пфальц.
 Зиммерн — немецкое название коммуны Сетфонтен в Люксембурге.